Termenul „Meci” se poate referi la:

la termenul match din engleza veche care însemnează concurs sau chibrit
Întrecere sportivă disputată între două persoane sau între două echipe; întâlnire, partidă, joc.